— японская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Накадзима, Акико (род. 1975) — японская оперная и концертная певица.
 Накадзима, Кадзуки (род. 1985) — пилот Формулы-1, участник гонок серии GP2. Сын Сатору Накадзимы.
 Накадзима, Кэсаго (1881—1945) — генерал-лейтенант Императорской армии Японии.
 Накадзима, Марина (род. 1991) — балерина
 Накадзима, Миюки (род. 1952) — японская певица, поэтесса и радиоведущая.
 Накадзима, Мэгуми (род. 1989) — японская певица и актриса.
 Накадзима, Саки (род. 1994) — японская певица.
 Накадзима, Сатору (род. 1953) — японский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Накадзима, Сёя (род. 1994) — японский футболист, полузащитник клуба «Токио».
 Накадзима, Харуо (1929—2017) — японский актёр, наиболее известен своей ролью Годзиллы в период с пятидесятых годов до начала 1970-х.
 Накадзима, Хироси (1929—2013) — японский врач и общественный деятель, Генеральный директор ВОЗ (1988—1998).

Составные фамилии 
 Накаджима-Фарран, Исси (род. 1984) — канадский футболист, нападающий клуба «Тренгану» и сборной Канады.

Топонимы 
 Накадзима — село в Японии, находящееся в уезде Нисисиракава префектуры Фукусима.

Прочее 
 Nakajima — японская авиастроительная компания, существовавшая с 1917 по 1945 год.